Dinosaur Jr. (МФА: ; первоначально — Dinosaur) — альтернативная рок-группа из США, основанная в 1984 году. Джеем Маскисом (Joseph «J» Mascis) и Лу Барлоу (Lou Barlow).

Биография 
Первым музыкальным «проектом» Маскиса и Барлоу стала хардкоровая команда «Deep Wound», в которой оба они играли ещё школьниками. В 1984 года «Deep Wound» прекратила своё существование, а Джей и Лу организовали новый ансамбль — «Dinosaur», сочетавший в себе грязное гаражное звучание и поп-мелодичность. Уже первый альбом коллектива, так и названный — «Dinosaur» (1985), обратил на себя внимание критиков; через несколько месяцев во время гастролей в Нью-Йорке музыканты встретились с Sonic Youth, которые назвались поклонниками «Динозавров» и пригласили их в концертное турне. 2-й альбом Dinosaur, «You’re Living All Over Me», был записан с аудиоинженером Sonic Youth Уортоном Тайерсом. Вскоре после его выхода (встреченный критиками с огромным одобрением, он считается одной из важнейших записей в истории альтернативного рока) начались судебные прения с супергруппой «The Dinosaurs» (в неё входили музыканты из Big Brother and the Holding Company, Grateful Dead, Jefferson Airplane и т. д.) по поводу названия ансамбля. В итоге Dinosaur пришлось сменить имя на Dinosaur Jr.

За «You’re Living All Over Me» последовал альбом «Bug»; вскоре после его выхода Барлоу, отношения которого с Маскисом становились все более напряженными, ушел из коллектива (чтобы в итоге основать свой собственный, «Sebadoh»). Позже под названием Dinosaur Jr. было записано ещё несколько альбомов — главенствующую роль в группе теперь играл Маскис, — но в 1997 году коллектив официально распался. В 2005 музыканты, однако, объявили о возрождении Dinosaur Jr. и записали три альбома (в 2007 , 2009 и 2012 соответственно).

Началом воссоединения стало выступление Deep Wound на концерте, где играли Sebadoh и сольный Маскис. Параллельно Джей возвращает себе права на публикацию 3-х первых альбомов Dinosaur Jr. и в начале 2005 радостно переиздает их со всякими бонусами на Merge Records. Финансовое предложение менеджмента Джея Маскиса о полноценном туре оригинального бэнда завершило процесс. 15 апреля 2005 года Dinosaur Jr. (Маскис, Барлоу, Мерф) начали реюнионный тур.

Дискография 
 Dinosaur (1985)
 You're Living All Over Me (1987)
 Bug (1988)
 Green Mind (1991)
 Where You Been (1993)
 Without a Sound (1994)
 Hand It Over (1997)
 Beyond (2007)
 Farm (2009)
 I Bet on Sky (2012)
 Give a Glimpse of What Yer Not (2016) 
 Sweep It Into Space (2021)

Примечания 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы из Массачусетса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1997 году
Исполнители Sub Pop
Исполнители Sire Records
Исполнители SST Records
Исполнители Merge Records
Power trio